Крумегг () — упразднённая (с 1 января 2015 года) политическая община () политического округа Грац-Умгебунг в Австрии, в федеральной земле Штирия. Вместе с политическими общинами Санкт-Марайн-бай-Грац и Петерсдорф-II (политический округ Зюдостштайермарк) образовали новое совместное сообщество Санкт-Марайн-бай-Грац, входящее в политический округ Грац-Умгебунг. 

Население по оценке на 31 декабря 2005 года — 1412 человек, территория  — 17,74 км². Официальный код до 1 января 2015 года — 6 06 25.

Политическая ситуация

Выборы—2005 
Бургомистр общины — Йозеф Хирцер (GL) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей общины () состоит из 15 мест.

 Партия GL занимает 7 мест.
 АНП занимает 5 мест.
 СДПА занимает 2 места.
 АПС занимает 1 место.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Штирии